Судьба барабанщика (фильм, 1955) — фильм Виктора Эйсымонта
 Судьба барабанщика (фильм, 1976) — фильм Александра Игишева